Treviso kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Treviso (kommun), Santa Catarina,

Italien 

 Treviso (provins), provins, Veneto, 
 Treviso, kommun, Veneto, Provincia di Treviso, 
 Trevisos flygplats – en flygplats i Treviso